Myōkō (miasto) – miasto w Japonii
 Myōkō (góra) – wulkan w Japonii
 Myōkō – japoński krążownik z okresu II wojny św.
 Myōkō (DDG-175) – japoński współczesny niszczyciel rakietowy